Храм Тихвинской иконы Божией Матери (Тихвинский храм) — недействующий православный храм в Суздале, расположенный на правом берегу реки Каменки. Храм, освящённый в честь Тихвинской иконы Божией Матери, был построен, по разным данным, в конце XVII века или начале XVIII века и дошёл до наших дней без алтарной части (апсиды) и паперти с шатровой колокольней.

Тихвинский храм стоит на месте древнего Андреевского монастыря, разрушенного, по-видимому, во времена польского нашествия. Каменный Тихвинский храм с престолом Андрея Первозванного был построен в Кожевенной слободе вместо двух более древних деревянных храмов — Петропавловского и Андрея Первозванного.

Массивный четверик украшен по углам парными полуколоннами, декоративными наличниками, трёхчастными на боковых фасадах, и резным порталом. Верхняя часть здания обрамлена карнизом из тёсаных кирпичей с полукруглыми арочками. Четырёхскатное кровельное покрытие завершается фигурной главкой, поставленной на высокий барабан с кокошниками.

Шатровая колокольня Тихвинского храма была разрушена в 1930-х годах.

В настоящее время не действует.

Примечания

Источники 
 Тихвинская церковь
 СУЗДАЛЬ ТИХВИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Ссылки 
 Фотография церкви начала XX века
 Круговая панорама Тихвинской церкви

Тихвинской иконы Божией Матери (Суздаль)
Суздаль
Суздаль Тихвинская
Суздаль
Суздаль